Losey ist der Familienname folgender Personen:

 Greg Losey (1950–2002), US-amerikanischer Pentathlet
 Joseph Losey (1909–1984), US-amerikanischer Regisseur